Albums
 True (Avicii), een muziekalbum uit 2013 van de Zweedse dj Avicii
 True (Solange Knowles), een EP uit 2012 van de Amerikaanse zangeres Solange Knowles
 True (L'Arc-en-Ciel), een muziekalbum uit 1996 van de Japanse band L'Arc-en-Ciel
 True (Mika Nakashima), een muziekalbum uit 2002 van de Japanse zangeres Mika Nakashima
 True (Roy Montgomery en Chris Heaphy), een muziekalbum uit 1999 van het Nieuw-Zeelandse duo Roy Montgomery en Chris Heaphy
 True (album van Spandau Ballet), een muziekalbum uit 1983 van de Britse band Spandau Ballet
 True (TrinityRoots), een muziekalbum uit 2001 van de Nieuw-Zeelandse band TrinityRoots
 True (TRU), een muziekalbum uit 1995 van de Amerikaanse hiphopgroep TRU
Nummers
 True (Ryan Cabrera), een single uit 2004 van de Amerikaanse zanger Ryan Cabrera
 True (nummer van Spandau Ballet), een single uit 1983 van de Britse band Spandau Ballet
 True (George Strait), een single uit 1998 van de Amerikaanse countyzanger George Strait
 True..., een single uit 2001 van de Japanse zangeres Riyu Kosaka
Anders
 True (sigarettenmerk), een Amerikaans sigarettenmerk
 True (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 True (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin